Celestino Sánchez puede referirse a:
Celestino Sánchez González, político español; alcalde de Sardañola del Vallés entre 1979 y 1995.
Celestino Sánchez Ramos, político español; diputado del Parlamento de Cataluña.